«Leave a Whisper» — дебютний студійний альбом американського рок-гурту Shinedown. В США альбом вийшов 27 травня 2003.

Список пісень

The Sanford Sessions: бонусна версія

Чарти

Примітки 

Альбоми Shinedown
Дебютні альбоми 2003
Музичні альбоми 2003
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми